*Região Oeste (Belo Horizonte)
Região Oeste (Estados Unidos)
Ocidental (Gana)
Região Oeste (Islândia)
Oeste (Nepal)
Região Oeste (Nigéria)
Região Ocidental (Paraguai)
Oeste (sub-região) — Portugal
Região Oeste (Uganda)Desambiguações de topônimos